Реализационные намерения (от англ. — Implementation intention) — это стратегия саморегулирования, которая может привести к лучшему достижению цели, а также помочь в изменении привычки и поведения. Эта стратегия определяет действия, которые поспособствуют достижению цели. То есть реализационные намерения — это план, в котором связывается ситуационный стимул с ответной реакцией, которая в свою очередь приближает к достижению цели. Стратегия предполагает рассмотрение цели с точки зрения высказывания «если-то», где «если» — это ситуационный стимул; «то» — это запланированная ответная реакция на данный стимул.

История понятия 
Понятие реализационных намерениях было введено в 1999 году психологом Петером Голльвитцером. Исследования, проведенные Голльвитцером в 1997 году и ранее, показывают, что использование реализационных намерений может привести к более высокой вероятности успешного достижения цели, предопределяя конкретное и желаемое целевое поведение в ответ на конкретное будущее событие или сигнал.

Исследования 
Исследователи Никерсон и Роджерс (2010) провели полевой эксперимент во время президентских праймериз в Пенсильвании в 2008 году. Рассмотрев выборку из более четверти миллиона зарегистрированных избирателей, они продемонстрировали, что, если задавать избирателям три вопроса (в какое время они проголосуют, откуда они приедут голосовать, и что они будут делать заранее) явка увеличится почти на 10 %. В то же время стандартный призыв «Приходите на выборы» оказал нулевой эффект на явку.

Milkman et al. (2011) продемонстрировали аналогичный результат в другом контексте. Авторы разослали напоминания о бесплатной прививке от гриппа сотрудникам одной крупной фирмы. Всем была предоставлена информация о времени и расположение клиники, но некоторым также было предложено для их собственного удобства выбрать точные дату и время, когда они планировали получить прививку. Уровень вакцинации в контрольной группе составил 33,1 %. В группе, где сотрудники самостоятельно запланировали дату и время уровень вакцинации был значительно выше и составил 37,1 %.

Примечания

Литература 
 Gollwitzer PM. 1999. Implementation intentions: strong effects of simple plans. Am. Psychol. 54:493-503
 Milkman KL, Beshears J, Choi JJ, Laibson D, Madrian BC. 2011. Using implementation intentions prompts to enhance influenza vaccination rates. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108:10415-20
 Nickerson DW, Rogers T. 2010. Do you have a voting plan? Implementation intentions, voter turnout, and organic plan making. Psychol. Sci. 21:194-99
 Emir Kamenica. 2012. Behavioral Economics and Psychology of Incentives. Annu. Rev. Econ. 2012. 4:427-52
 http://betteri.ru/post/realizacionnoe-namerenie-hak-mozga-pomogayuschiy-dobivatsya-postavlennyh-celey.html

Стратегии
Поведенческая экономика
Психология